Ubud kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ubud (ort i Indonesien), Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, 
 Kelurahan Ubud, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar